Татьяна Анатольевна Шумякина (4 октября 1965, Челябинск) — российская шахматистка, гроссмейстер (1994) среди женщин.

В составе сборной России участница 3-х Олимпиад (1992—1994 и 1998).

Таблица результатов

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Татьяны Шумякиной  на сайте OlimpBase.org

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматные гроссмейстеры среди женщин